Die Football League Third Division 2000/01 war die neunte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 43. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Brighton & Hove Albion, Cardiff City und FC Chesterfield stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der FC Blackpool durch.

FC Barnet stieg als Tabellenletzter in die Football Conference ab und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Rushden & Diamonds ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

2000/01
Fußballsaison 2000/01